Dasht-e Nāomīd är en slätt i Afghanistan. Den ligger i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Dasht-e Nāomīd är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Dasht-e Nāomīd är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Klimatförhållandena i området är arida. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Källor 

Slätter i Afghanistan